

Culture et société 
Plusieurs mégalithes troués sont appelés Pierre percée  :
 la Pierre percée d'Aroz, dans la Haute-Saône (région Bourgogne-Franche-Comté, France) ;
 la Pierre percée de Traves, dans la Haute-Saône (région Bourgogne-Franche-Comté, France) ;
 la Pierre percée de Draché, en Indre-et-Loire (région Centre-Val de Loire, France) ;
 la Pierre-Percée de Courgenay (canton du Jura, Suisse).

Toponyme 

 Pierre-Percée, une commune de la Meurthe-et-Moselle ;
 le lac de Pierre-Percée, le plus grand lac artificiel de Lorraine,
 le château de Pierre-Percée, un château en ruines situé dans la commune.
 la Pierre Percée, une arche naturelle située sur une colline de Pierre-Châtel (Isère, région Auvergne-Rhône-Alpes).
 l'île de la Pierre-Percée, une île de la baie du Pouliguen (Loire-Atlantique, région Bretagne).

Voir aussi